Русла́н Жумабе́кович Еси́мов (; 28 апреля 1990, Экибастуз) — казахстанский футболист, правый защитник казахстанского клуба «Аксу».

Биография 
Воспитанник экибастузского футбола. Первый тренер — Е. Н. Скоробогатский. Профессиональную карьеру начал в 16 лет начиная играть за «Батыр», который в то время участвовал во втором по силе дивизиона. Вплоть до 2012 года был игроком экибастузских команд. С 2013 по 2014 год Руслан играл за актауский «Каспий». А в 25 лет впервые начал играть в высшем дивизионе Казахстана за павлодарский «Иртыш», также в составе команды играл в Лиге Европы.

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2016

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Иртыш»

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Экибастузец»
Игроки ФК «Экибастуз»
Игроки ФК «Каспий» Актау
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Аксу» Аксу